Thackery ist der Familienname folgender Personen:

 Bud Thackery (1903–1990), US-amerikanischer Filmtechniker und Kameramann
 Carl Thackery (* 1962), britischer Langstreckenläufer
 Jimmy Thackery (* 1953), US-amerikanischer Blues-Sänger, Gitarrist und Komponist

Siehe auch:
 Thackeray